Die Abkürzung VPO steht für:
 den englischen Begriff Vice President Operations
 den englischen Begriff für Dampfdruckosmometrie (Vapor pressure osmometry)
 die Verwaltungsprozessordnung
 die chemische Verbindung Vanadylpyrophosphat
 Vienna Philharmonic Orchestra (Wiener Philharmoniker)

VPO